Картледж ():
 Картледж, Брайан (род. 1931) — британский дипломат.
 Картледж, Пол (род. 1947) — британский учёный, специалист по истории Афин и Спарты в классические века. Профессор.

См. также 
 Картлидж, Катрин